Die Liste der Sieger der Grand-Slam-Turniere im Damendoppel listet zuerst alle Siegerinnen bei den vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – seit 1889 auf. In einer weiteren Liste sind die Spielerinnen nach der Anzahl ihrer Siege sortiert. Es werden auch der Zeitraum, in dem die Athletin gewonnen hat und die Anzahl der Siege bei den einzelnen Turnieren angegeben. Da der Begriff des Grand-Slam-Turniers erst in den 1930er Jahren geprägt wurde, ist die Bezeichnung „Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier“ für die vor dieser Zeit erreichten Titel ahistorisch. Sie sind dennoch in die Zählung aufgenommen.

Martina Navrátilová aus den Vereinigten Staaten ist mit 31 Grand-Slam-Titeln zwischen 1975 und 1990 die erfolgreichste Spielerin. Serena und Venus Williams sind mit ihren 14 Siegen seit 1999 die erfolgreichsten aktiven Tennisspielerinnen. 21 Tennisspielerinnen gelang es bisher, bei jedem der vier Turniere zu gewinnen. Martina Navrátilová, Pam Shriver und Natallja Swerawa konnten als einzige jedes Turnier mindestens dreimal gewinnen, wobei Martina Navrátilová jedes Turnier mindestens siebenmal gewann und damit den Rekord hält. Alle vier Turniere gemeinsam in einem Jahr zu gewinnen, den sogenannten Grand Slam, gelang bisher nur Martina Navrátilová und Pam Shriver 1984.

Mit der Zulassung von professionellen Tennisspielern begann im Jahr 1968 die Open Era. Die French Open waren bis 1925 ausschließlich französischen und einer sehr beschränkten Anzahl von ausländischen Spielerinnen vorbehalten. Die Australian Open wurden bis zum Jahr 1977 im Januar ausgetragen und wechselten danach in den Dezember. In diesem Jahr fand das Turnier zweimal statt. 1986 wurde der Termin erneut verlegt, zurück in den Januar, so dass in diesem Jahr kein Turnier stattfand.

Wettbewerbe 
Farblegende:

Siegerliste 

 Platz: gibt die Reihenfolge der Athletinnen wieder. Diese wird durch die Anzahl der Siege bestimmt.
 Name: nennt den Namen der Athletin.
 Land: nennt das Land, für das die Athletin startete.
 Von: das Jahr, in dem die Athletin zum ersten Mal gewonnen hat.
 Bis: das Jahr, in dem die Athletin zum letzten Mal gewonnen hat.
 Gesamt: nennt die Anzahl der gewonnenen Grand-Slam-Turniere.
 Australian Open: nennt die Anzahl der Siege bei den Australian Open seit 1922.
 French Open: nennt die Anzahl der Siege bei den French Open seit 1925.
 Wimbledon: nennt die Anzahl der Siege in Wimbledon seit 1913.
  US Open: nennt die Anzahl der Siege bei den US Open seit 1889.
Anmerkung: Noch aktive Athletinnen sind in Fettschrift hervorgehoben.Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Nationenwertung

Weblinks 
 australianopen.com Offizielle Web-Präsenz
 Offizielle Web-Präsenz der French Open History - All the winners since 1925
 wimbledon.com History - Roll of Honour
 usopen.org History - Champions
 Grand Slam History Winners

Liste (Damentennis)